Charles Alliès (1903-1988), homme politique français ;
 Paul Alliès (1945), homme politique et juriste français.